Aleksiej Ponomariow (piłkarz)
 Aleksiej Ponomariow (polityk)